Румянцева, Мария:
 Румянцева, Мария Андреевна (1699—1788) — мать полководца Румянцева-Задунайского;
 Румянцева, Мария Николаевна (род. 1975) — российская самбистка.